Джон Филип «Джейк» Тэкрей (27 февраля 1938 — 24 декабря 2002) — английский автор-исполнитель, шансонье, поэт, журналист. Пользовался широкой известностью на рубеже 1960-70-х годов, когда его выступления многократно транслировались по телевидению. Песням Джейка Тэкрея трудно дать четкое жанровое определение: он тяготел к повествовательным песенным сюжетам, однако стилистически они представляют собой весьма пеструю смесь — от вульгарно-сниженных комедийных до пасторально-лирических.

Студийные альбомы 
 The Last Will and Testament of Jake Thackray — EMI — 1967
 Jake’s Progress — EMI — 1969
 Bantam Cock — EMI — 1972
 On Again! On Again! — EMI — 1977

Концертные альбомы 
 Live Performance — EMI Records — 1971; перевыпущен в 1976; 2006 (с добавлениями)
 Jake Thackray and Songs — Dingles — 1983
 Live at the Lobster Pot — 2005
 Live at the Lobster Pot volume 2 — 2005
 Jake Thackray — Live in Germany — JTP — 2005

Сборники 
 The Very Best of Jake Thackray — EMI — 1975 (перевыпущен в 2003)
 Lah-Di-Dah — EMI Records — 1991
 The Jake Thackray Project — JTP — 2002
 The Jake Thackray Collection — HMV — 2003
 Live in Germany - The Jake Thackray Project
 Live at the Lobster Pot volumes 1 and 2
 Jake in a Box (4-CD Box set) — EMI — 2006

Примечания

Публикации 
 Горбачев А. Джейк Тэкрей и француз из Йоркшира. Афиша. 19.08.2011

Шансонье
Выпускники Даремского университета
Выпускники Хэтфилд-колледжа (Даремский университет)